Журавлёво — название населённых пунктов в России:

 Журавлёво — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Журавлёво — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Журавлёво — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.
 Журавлёво — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края.
 Журавлёво — село в Балейском районе Забайкальского края.
 Журавлёво — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Журавлёво — село в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Журавлёво — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Журавлёво — посёлок в Курагинском районе Красноярского края.
 Журавлёво — село в Каргапольском районе Курганской области.
 Журавлёво — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Журавлёво — деревня в Рузском районе Московской области.
 Журавлёво — деревня в Городецком районе Нижегородская область.
 Журавлёво — село в Ординском районе Пермского края.
 Журавлёво — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Журавлёво — деревня в Еткульском районе Челябинской области.
 Журавлёво — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Журавлёво — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

См. также 
 Журавлёв